ETF може означати:

Терміни 
 Біржовий інвестиційний фонд (, ETF)
 Електронне перенесення флавопротеїнів (, ETF)
 Enriched text formatruen (ETF)
 Електротермічний зворотний зв'язок (, ETF)
 Плата за дострокове розірвання (, ETF)
 Трастовий фонд для співробітників (, ETF) — програма соціального забезпечення, що проводиться урядом Шрі-Ланки

Організації 
 Європейський фонд освіти (, ETF)
 Європейська федерація транспортних робітників (, ETF)
 Emergency Task Forceruen, (ETF) — тактичний підрозділ поліції Торонто
 ETF Ride Systemsruen, (ETF) — голландська фірма-виробник атракціонів

Інше 
 Escape the Fate, (ETF) — американський рок-гурт